Karl Knell ist der Name folgender Personen:

* Karl Knell (Architekt, 1853) (1853–1901), Schweizer Architekt 
 Karl Knell (Architekt, 1880) (1880–1954), Schweizer Architekt